Vid Khissel, tudi Veith Khissel, Khisel ali Kyssl, ljubljanski župan v 16. stoletju, † januar 1547.

Khissel je bil izredno bogat veletrgovec. Ob Ljubljanici je kupil grad Fužine in steklarno. Povzdignjen je bil tudi v plemiški stan. Župan Ljubljane naj bi bil od leta 1533 do 1536, ko ga je nasledil Janez Weilhammer.

Viri 
 Spletna stran MOL

Neznano leto rojstva
Umrli leta 1547

Župani Ljubljane
Slovenski plemiči